Amritraj ist der Familienname folgender Personen:

 Alison Riske-Amritraj (* 1990), US-amerikanische Tennisspielerin
 Anand Amritraj (* 1952), indischer Tennisspieler
 Ashok Amritraj (* 1956), indischer Filmproduzent und Tennisspieler
 Prakash Amritraj (* 1983), indischer Tennisspieler
 Vijay Amritraj (* 1953), indischer Tennisspieler